2 miejscowości w Polsce:
 Wojsławiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Wojsławiec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice